Nakatenus steht für

 Haus Nakatenus in Düsseldorf

Nakatenus ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Jovy-Nakatenus (1906–1978), deutsche Bildhauerin
 Wilhelm Nakatenus (1617–1682), deutscher Schriftsteller und Hofprediger